Fußball-Bundesliga 2020/2021 var den 58:e säsongen av Bundesliga, Tysklands högsta fotbollsdivision som spelades den 18 september 2020 - 22 maj 2021. Den var från början tänkt att starta den 21 augusti 2020 och spela framtill 15 maj 2021, men då föregående säsong blivit uppskjuten till följd av coronaviruspandemin behövde man även flytta fram starten av den nuvarande säsongen.

Bayern München hade inför säsongen vunnit ligan åtta säsonger i rad. De lyckades försvara sin titel och vann under säsongen sin 30:e Bundesliga-titel.

Lag

Arenor och städer

Klubbinformation

Tränarförändringar

Tabeller

Poängtabell

Regler för fastställande av placering: 1) Poäng; 2) Målskillnad; 3) Gjorda mål; 4) Om mästaren, nedflyttade lag eller lag kvalificerade för Uefa-turneringar inte kan skiljas åt med regler 1 till 3, appliceras regler 4.1 till 4.3 – 4.1) Poäng tagna i inbördes möten mellan aktuella klubbar; 4.2) Gjorda bortamål i inbördes möten mellan aktuella klubbar; 4.3) Playoff

Resultattabell

Kval till Bundesliga 2021/2022 

Köln vann med det ackumulerade slutresultatet 5–2 och båda klubbarna stannade kvar i respektive liga.

Säsongsstatistik

Skytteliga

Assistligan

Hat-tricks 

4 Spelaren gjorde 4 mål.

Hållna nollor

Utmärkelser

Månatliga utmärkelser

Årliga utmärkelser

Säsongens bästa lag

Referenser 

Fotbollssäsongen 2020/2021
2020 i Tyskland
2021 i Tyskland
2020/2021